Lotar - król zachodniofrankijski w latach 954-986, syn Ludwika IV Zamorskiego, z dynastii Karolingów francuskich.
 Lotar - hrabia Walbeck, margrabia Marchii Północnej od 993 r
 Lotar – imię męskie 
 Lotar I - najstarszy syn Ludwika I Pobożnego
 Lotar II - drugi syn Lotara I. Władca Lotaryngii i Górnej Burgundii